

Елин Пелин  () — болгарський письменник.
 Елин Пелин () — місто в Софійській області. Входить до складу общини Елин Пелин.
 Елин Пелин () — село в Софійській області.